Seattle Bombers steht für:

 Gründungsname des US-amerikanischen Eishockeyvereins Seattle Totems
 Seattle Bombers (American Football), ehemaliges US-amerikanisches Footballteam